Stefan Bradl (Augsburg, 1989. augusztus 29. –) német motorversenyző, jelenleg a MotoGP királykategóriájában versenyez. Apja, Helmut szintén motorversenyző.

2005-ben került a sorozatba, majd 3 évig szabadkártyásként versenyzett. Első teljes szezonját 2008-ban teljesítette, ebben az évben rögtön a negyedik helyen végzett, két győzelmet aratva.

Pályafutása

125 cm³ 

A MotoGP nyolcadliteres géposztályában 2005-ben mutatkozott be, szabadkártyásként, három verseny erejéig. Érdekesség, hogy egészen 2008-ig nem kapott teljes szezonra szóló szerződést, addig legfeljebb kilenc versenyen indult. Első teljes idényében, 2008-ban rögtön negyedikként zárt. Egy gyengébb év után, amikor tizedik lett, szerződést kapott a Moto2-ben szereplő Sutertől.

Moto2 

Első Moto2-es szezonja újonchoz képest nem sikerült rosszul, ugyanis bár csak kilencedik lett, megszerezte első győzelmét ebben a géposztályban is.

Egy évvel később már a világbajnokság első számú esélyese volt. Bár a szezon második felében Marc Márquez kis híján utolérte őt, miután ledolgozta hátrányának nagy részét, Bradl mégis meg tudott valamennyit tartani előnyéből, így világbajnok lett.

MotoGP 

Bradl a világbajnoki cím megszerzését követően megkapta a lehetőséget arra, hogy a MotoGP kategóriájában tesztelhessen. November 8-án a tizenhat tesztelő versenyző közül a kilencedik lett az LCR Honda színeiben, majd másnap tizedikként zárt. A csapat pedig élt az alkalommal, s szerződést kínált a friss német világbajnoknak, akinek ez egy kitűnő lehetőség volt, mivel aktuális csapata, a Kiefer Racing a korábbi tervekkel ellentétben pénzügyi hiányosságok miatt lemondani kényszerült az RC213V típusú Honda motor bérléséről. A Lucio Cecchinello által vezetett istállóval két szezonra szóló szerződést kötött. 2012-ben négy kiesésétől eltekintve az összes futamon, amelyen célba ért, a legjobb tíz között tudott végezni. Év végén ő lett a legjobb újonc is a királykategóriában.

2013-ban és 2014-ben maradt az LCR Hondánál. Laguna Secában megszerezte első pole-pozícióját a kategóriában, és bár nyerni nem tudott, a dobogó második fokára végül felállhatott, ezzel ugyanazon a hétvégén első dobogós helyezését is elkönyvelhette. A Malajziában összeszedett bokatörése miatt a szezon végét kihagyni kényszerült, emiatt a 2013-as évet végül a hetedik helyen zárta. 2014 az előző évekhez hasonlóan telt Bradl számára, legtöbbször a legjobb tíz között. Ennek ellenére augusztusban bejelentették, hogy 2015-ben Cal Crutchlow érkezik majd Bradl helyére. Ezzel egy időben Bradl aláírta szerződését a Forward Racinghez.

A Forward Racingnél nem tudta végigversenyezni a 2015-ös szezont, ugyanis az indianapolisi verseny előtt letartóztatták a csapatfőnök Giovanni Cuzarit, így neki és csapattársának, Loris Baznak is vissza kellett lépnie a 2015-ös szezon hátralévő versenyeitől.

Statisztika

Évek szerint

Teljes MotoGP-eredménylistája

* Szezon folyamatban.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal
 Profil

Német motorversenyzők
1989-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Superbike-versenyzők
Élő személyek